Oops – errore del sistema operativo Linux
 Oops (Oh My) – singolo di Tweet
 Oops! – videogioco del 1988
 Oops! – film del 2003